Bradybatus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1824. Bradybatus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Bradybatus